Па́ррас (, в переводе: виноградная лоза) — испаноязычная фамилия и топоним.

Известные носители 
 Паррас, Эмиль Бертелович (1884—1939) — финский, советский прозаик, поэт, драматург, журналист.

Топонимы 
 Паррас — муниципалитет в Мексике, штат Коауила, с административным центром в городе Паррас-де-ла-Фуэнте.
 Паррас-де-ла-Фуэнте — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Лас-Паррас-де-Кастельоте — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон.

См. также 
 Парра